

Hydronyme 
 L'Aronde est un cours d'eau se jetant dans l'Oise.

Divers 
 L'aronde est l'ancien nom de l'oiseau hirondelle ;
 Un assemblage en queue d'aronde est un assemblage où le tenon et  la mortaise rappelle la forme de la queue d'une hirondelle ;
 La Queue d'aronde est une huile sur toile de Salvador Dalí ;
 l'Aronde est un modèle de voiture lancé par Simca en 1951.